Illovszky ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Illovszky (* 2002), ungarischer Leichtathlet
 Rudolf Illovszky (1922–2008), ungarischer Fußballspieler und -trainer